Obliquogobius är ett släkte av fiskar. Obliquogobius ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Obliquogobius